

Населені пункти та їхні частини

 Єжувка — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Єжувка — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Єжувка — частина села Тшепниця в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Єжувка — частина села Чарни-Поток у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Єжувка — частина села Яхувка в гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства

Примітки